Алоиз Кайзер (; , , Эльзас — , остров Чуук) — немецкий католический миссионер.

Прожил около 40 лет на острове Науру, где написал учебник науруанской грамматики и (вероятно) немецко-науруанский словарь. В 1943 году был депортирован вместе со всем населением острова японцами на остров Трук (ныне Чуук), где и умер. Его именем назван технический Кайзеровский колледж, расположенный в округе Ева — единственное учебное заведение профессионального образования на острове.

Источники 

Религиозные деятели Науру
История Науру
Католические миссионеры